Состояние моря () используется в океанографии при определении состояния свободной поверхности больших массивов воды: крупных озёр, морей и океанов. Состояние моря характеризуется высотой волн, их периодом и силой. Состояние моря изменяется во времени и может быть оценено как опытным наблюдателем, так и с помощью технических средств: погодных буёв, радиолокационных измерений и дистанционного зондирования со спутников. В случае измерения с помощью буёв статистика определяется для временного интервала, в котором состояние моря можно считать постоянным.

Девятибалльная шкала волнения моря 
Оценка волнения моря производится по 9-балльной шкале, разработанной Всемирной Метеорологической организацией ().

См. также 
 Шкала Бофорта

Примечания

Литература 
 Справочник вахтенного офицера. Общ. ред. канд. военно-морских наук контр-адмирала А. П. Проничкина. Военное издательство МО СССР, М., 1975.
 Барановский М. Е., и др. Справочник капитана дальнего плавания. Под ред. Б. П. Хабура. М., Морской транспорт, 1973.

Океанология
Физическая география
Судоходство